Ага́т может означать:

 Агат — минерал, разновидность кварца.
 Агат — кратер на астероиде (2867) Штейнс.

Техника

Радиоэлектронное оборудование 
 Агат — первая советская серийная ПЭВМ.
 Агат — аппаратура космической связи.
 Агат — полупроводниковый аппарат уплотнения связи П-310М.

Кино-фото техника 
 «Агат-18» и «Агат-18К» — полуформатные плёночные фотоаппараты, выпускавшийся в СССР в 1980-х годах.
 Агат — фотоаппаратура 11В38 на орбитальной станции «Алмаз».
 Агат — название семейства киносъёмочных объективов с переменным фокусным расстоянием для любительских 8-мм кинокамер.

Военная техника и оборудование 
 «Агат» — шифр морских минных тральщиков проекта 02668.
 Агат — танковый командирский прицельный комплекс ТКН-4С (ПНК-4С).
 Агат — проект баллистической ракеты.

Компании и объединения 
 «Агат» — российское научно-исследовательское предприятие по разработке систем ПВО.
 Агат — специальное подразделение Армии Крайовой.
 Агат — головной научно-исследовательский институт ракетно-космической промышленности в области исследования экономических проблем.
 «Агат — системы управления», ОАО — белорусское многопрофильное предприятие, разрабатывающее и производящее автоматизированные системы управления (АСУ) оборонного и производственно-технического назначения; является управляющей компанией холдинга «Геоинформационные системы управления».

Другое 
 Агат — типографский шрифт с кеглем 5,5 пунктов.
 Агат — марка механических наручных часов производства Златоустовского часового завода «Агат».
 АГАТ — сокращение от «Аппарат ГАмма-Терапевтический»; аббревиатура, часто использовавшаяся в названиях ряда советских и российских радиотерапевтических гамма-аппаратов: АГАТ-В, АГАТ-В3, АГАТ-ВУ, АГАТ-ВТ, АГАТ-Р, АГАТ-С, и др., от различных производителей, разного назначения и принципа действия (контактные; дистанционные ротационные и статические; с разными типами и активностями источников; и т. д.).
 Агат — посёлок на о. Гуам, архипелаг Марианские острова

См. также 
 Агата (значения)
 Агатов
 Агатовка
 Агатово
 Гагат